Авунда, Авінда, Аунда-Узень — річка в Криму, поч. між Гурзуфської і Нікітській яйлами.
 Авунда, Авінда — гора в Криму. Найвища точка Нікітській яйли, за 5 км від Гурзуфа.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.